Мостовушка — название рек в России:

Мостовушка (приток Ляги) — в Свердловской области
Мостовушка (приток Маматына) — в Новосибирской области
Мостовушка (приток Бунгарапа) — в Кемеровской области
Мостовушка (приток Грязной) — в Кемеровской области
Мостовушка (приток Мунгата) — в Кемеровской области
Мостовушка (приток Метешихи) — в Бурятии